Eine Beethovenallee gibt es in

 Beethovenallee (Berlin)
 Beethovenallee (Bonn)
 Beethovenallee (Cuxhaven)
 Beethovenallee (Großenhain)
 Beethovenallee (Wiener Neustadt)

Siehe auch Beethovenstraße